W.W.Thomas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wayt Thomas
 William Wayt Thomas